Leština est un toponyme qui peut désigner :

Leština, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Leština, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Leština u Světlé, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie